Benington (Hertfordshire)
 Benington (Lincolnshire)

Voir aussi 

 Bennington